Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 11 августа.

Иван Педросо стал чемпионом мира четвёртый раз подряд.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001